Айра:

 Айра () — род трав семейства .
 Айра ()— вулкан на Японских островах.
 Айра — буква ਅ алфавита гурмукхи.

 Айра (имя) — имена Eyre и Ira.

 Айра, Сесар (род. 1949) — аргентинский писатель, переводчик.
  (род. 1976) — испанский футболист, тренер.
 Айра, Хуан (1911—2008) — кубинский футболист, вратарь, участник чемпионата мира 1938 года.